А-ліга 1995—1996 — 6-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Литви після здобуття незалежності. У першому колі команди зіграли між собою по одній грі. За результатами першого кола команди розділились на дві групи, які розігрували місця з 1 по 8 у одній групі, та з 9 по 15 — в другій. Очки, набрані у першому колі поділились на два та додались до очок другого та третього кіл. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Інкарас-Гріфас.

Учасники

Перший раунд

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб РОМАР через фінансові проблеми знявся з чемпіонату після четвертого туру. На його місце був взятий клуб з ІІІ ліги Алса-Панеріс (Вільнюс). Результати РОМАР були анульовані, клуб Алса-Панеріс (Вільнюс) відіграв ці матчі заново.

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Кареда-Сакалас (Шяуляй) взяв участь у Кубку кубків 1996—1997 як переможець Кубку Литви 1995—1996.

Позначення:

Результати

Втішний раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Плей-оф

Між групами 

|}

За право грати у А-лізі в наступному сезоні 

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 А ліга на rsssf 

1995—1996
Литва
Литва
1996 у Литві
1995 у Литві